Dit is een lijst van planetoïden 13701-13800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13701) Roquebrune || 1998 OR || 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (13702) - || 1998 OE7|| 28 juli 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13703) - || 1998 OR13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (13704) Aletesi || 1998 PA1|| 13 augustus 1998 || L. Tesi
|-
| (13705) Llapasset || 1998 QJ2|| 19 augustus 1998 || Bédoin
|-
| (13706) - || 1998 QF3|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13707) - || 1998 QS9|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13708) - || 1998 QU9|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13709) - || 1998 QE13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13710) Shridhar || 1998 QU13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13711) - || 1998 QB26|| 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (13712) - || 1998 QL30|| 23 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (13713) - || 1998 QN30|| 23 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (13714) Stainbrook || 1998 QV38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13715) Steed || 1998 QK39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13716) Trevino || 1998 QJ40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13717) Vencill || 1998 QM42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13718) Welcker || 1998 QR43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13719) - || 1998 QU45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13720) - || 1998 QU50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13721) Kevinwelsh || 1998 QX51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13722) Campobagatin || 1998 QO54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (13723) Kolokolova || 1998 QY54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (13724) Schwehm || 1998 QF55|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (13725) - || 1998 QY55|| 29 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (13726) - || 1998 QV89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13727) - || 1998 QU90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13728) - || 1998 QC98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (13729) Nicolewen || 1998 RO22|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13730) Willis || 1998 RE47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13731) - || 1998 RG49|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13732) Woodall || 1998 RC56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13733) Dylanyoung || 1998 RA59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13734) Buklad || 1998 RC66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13735) - || 1998 RZ67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13736) - || 1998 RF71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13737) - || 1998 RU76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (13738) - || 1998 SF1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (13739) Nancyworden || 1998 SW1|| 16 september 1998 || CERGA
|-
| (13740) Lastrucci || 1998 SL2|| 18 september 1998 || M. Tombelli, E. Masotti
|-
| (13741) - || 1998 SH10|| 17 september 1998 || ODAS
|-
| (13742) - || 1998 SX22|| 23 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (13743) Rivkin || 1998 SX23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13744) Rickline || 1998 SY25|| 22 september 1998 || LONEOS
|-
| (13745) Mikecosta || 1998 SL42|| 28 september 1998 || Spacewatch
|-
| (13746) - || 1998 SR43|| 25 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13747) - || 1998 SS43|| 25 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13748) Radaly || 1998 SC46|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (13749) - || 1998 SG49|| 24 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (13750) Mattdawson || 1998 ST54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (13751) Joelparker || 1998 SS55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (13752) Grantstokes || 1998 SF58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13753) Jennivirta || 1998 SY59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (13754) - || 1998 SB63|| 25 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13755) - || 1998 SR70|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13756) - || 1998 ST72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13757) - || 1998 ST73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13758) - || 1998 SN74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13759) - || 1998 SK123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13760) Rodriguez || 1998 SN123|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13761) Dorristaylor || 1998 SA130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13762) - || 1998 SG130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13763) - || 1998 SO135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13764) Mcalanis || 1998 SW135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13765) Nansmith || 1998 SM138|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13766) Bonham || 1998 SA139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13767) - || 1998 SF141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13768) - || 1998 SS143|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13769) - || 1998 SV144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13770) Commerson || 1998 ST145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13771) - || 1998 SG159|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (13772) Livius || 1998 SV163|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (13773) - || 1998 TY17|| 14 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13774) Spurný || 1998 TW30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (13775) Thébault || 1998 TL32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (13776) - || 1998 UK1|| 19 oktober 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (13777) Cielobuio || 1998 UV6|| 20 oktober 1998 || M. Cavagna, A. Testa
|-
| (13778) - || 1998 US7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13779) - || 1998 UY7|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13780) - || 1998 UZ8|| 17 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13781) - || 1998 UO15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13782) - || 1998 UM18|| 28 oktober 1998 || CSS
|-
| (13783) - || 1998 UJ20|| 20 oktober 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13784) - || 1998 UN20|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13785) - || 1998 UR20|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13786) - || 1998 UV20|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (13787) - || 1998 UN23|| 26 oktober 1998 || T. Okuni
|-
| (13788) Dansolander || 1998 UY26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (13789) - || 1998 UZ28|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (13790) - || 1998 UF31|| 17 oktober 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (13791) - || 1998 VC || 1 november 1998 || T. Kagawa
|-
| (13792) Kuščynskyj || 1998 VG || 7 november 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (13793) Laubernasconi || 1998 VB4|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (13794) - || 1998 VD5|| 11 november 1998 || K. Korlević
|-
| (13795) - || 1998 VP20|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (13796) - || 1998 VB26|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (13797) - || 1998 VQ27|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (13798) Cecchini || 1998 VK33|| 15 november 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (13799) - || 1998 VC34|| 14 november 1998 || N. Kawasato
|-
| (13800) - || 1998 VR36|| 14 november 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten